— транспортний вузол у Будапешті, що має у своєму складі автобусні зупинки і дві станції:
  — станція метро.
  — залізнична станція.